Nothing Personal (1995), een film uit 1995 van Thaddeus O'Sullivan
 Nothing Personal (2009), een film uit 2009 van Urszula Antoniak